Unceta, o en euskera Unzeta, es un apellido de origen vasco. Puede referirse a:

Marcelino de Unceta, dibujante, ilustrador, cartelista y pintor español; 
Juan Pedro Uncetabarrenechea y Cendoya, industrial vasco; 
Astra, Unceta y Cia, antigua fábrica de armas vasca; o
Ferretería Unceta, empresa ferretera española.